Lo statunitense Jimmy Connors, dopo il terzo titolo ottenuto nel 1978 e le successive 3 semifinali consecutive, ritorna alla vittoria nello Slam che gli ha portato maggiori soddisfazioni battendo in finale dopo 3 ore e 9 minuti il cecoslovacco Ivan Lendl nella prima delle sue 8 finali consecutive che disputerà a Flushing Meadows per 6-3 6-2 4-6 6-4. Si tratta del 4° successo per Connors agli US Open e 7º torneo del Grande Slam della carriera. Con questo successo Jimmy ritorna ad essere il numero 1 della classifica ATP sopravanzando McEnroe e incassando un assegno di $; Lendl ne ha incassato uno di $.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1982